Název Ubagan může znamenat:

 Kušmurun (Ubagan) — jezero v Kostanajské oblasti v Kazachstánu
 Ubagan (řeka) — řeka v Kostanajské oblasti v Kazachstánu